Rumiante puede referirse a:
 Ruminantia, suborden del orden Artiodactyla, que se traduce al castellano como "rumiantes", e incluye a la vaca y a la oveja.
 Rumiante, un animal que rumia (incluye a todos los de Ruminantia y a otros como el camello).